Rooting bezeichnet
 einen frühkindlichen Suchreflex
 Rooten, das Umgehen von Sicherungsmaßnahmen technischer Geräte per Hardware (Modchip) oder Software (Softmod)
 speziell das Umgehen von Sicherungsmaßnahmen oder anderer Einschränkungen der Betriebssysteme von Smartphones bei Android (oder iOS / Jailbreak) durch Ändern von Parametern